Juan Moreira, biografia del personatge real que va inspirar les obres;
 Juan Moreira (novel·la), novel·la d'Eduardo Gutiérrez, publicada com a fulletó entre 1878-1880;
 Juan Moreira (drama), mimodrama circense primer compost per Eduardo Gutiérrez en 1884 i obra de teatre després coescrita per José Podestá en 1886;
 Juan Moreira (festa), festa campestre organitzada per José Podestá;
 Juan Moreira (pel·lícula de 1936), pel·lícula argentina de Nelo Cosimi;
 Juan Moreira (pel·lícula de 1948), pel·lícula argentina de Luis José Moglia Barth;
 Juan Moreira (pel·lícula de 1973), pel·lícula argentina de Leonardo Favio;
 Juan Moreira (historieta), novel·la gràfica de José Massaroli de 1983, compilada en llibre en 2010.